Joacaz pode ser:

 Joacaz ou Jeoacaz - 11º rei de Israel
 Joacaz ou Jeoacaz - 17º rei de Judá

Desambiguação